Plusieurs endroits portent le nom de Jackson Township au Missouri aux États-Unis : 
 Jackson Township (comté d'Andrew)
 Jackson Township (comté de Buchanan)
 Jackson Township (comté de Callaway)
 Jackson Township (comté de Camden)
 Jackson Township (comté de Clark)
 Jackson Township (comté de Dallas)
 Jackson Township (comté de Daviess)
 Jackson Township (comté de Gentry)
 Jackson Township (comté de Grundy)
 Jackson Township (comté de Jasper)
 Jackson Township (comté de Johnson)
 Jackson Township (comté de Linn)
 Jackson Township (comté de Livingston)
 Jackson Township (comté de Maries)
 Jackson Township (comté de Monroe)
 Jackson Township (comté de Nodaway)
 Jackson Township (comté d'Osage)
 Jackson Township (comté d'Ozark)
 Jackson Township (comté de Ste. Genevieve)

Voir aussi 
 

Homonymie de townships